Лига Ирландии 1962/1963 () — 42-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1962/1963
Ирландия
Ирландия
1962 год в Ирландии
1963 год в Ирландии